Маковищи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маковищи — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Маковищи — деревня в Максатихинском районе Тверской области.